La campagne de Crimée peut désigner :
 la campagne de Crimée, un conflit de 1687 qui oppose l'Empire russe au khanat de Crimée ;
 la campagne de Crimée, un conflit de 1689 qui oppose à nouveau l'Empire russe au khanat de Crimée ;
 la campagne de Crimée, un conflit de 1941 à 1942 qui s'inscrit dans la Seconde Guerre mondiale et qui oppose les forces de l'Axe à celles de l'URSS.

Voir aussi 
 Guerre de Crimée
 Offensive de Crimée